Bexten bezeichnet:

 Bexten (Emsbüren), veraltet auch Bührbexten, Ortschaft in der Gemeinde Emsbüren, Niedersachsen
 Bexten (Salzbergen), veraltet auch Feilbexten, Ortschaft im Ortsteil Holsten-Bexten der Gemeinde Salzbergen, Niedersachsen
 Bexten (Bad Salzuflen), Meierei im Ortsteil Wülfer-Bexten der Stadt Bad Salzuflen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Bexte
 Bexter
 Meyer zu Bexten